Алекса́ндр Ковалёв:
 
 Ковалёв, Александр Анатольевич (род. 1968) — российский баскетбольный тренер.
 
 Ковалёв, Александр Владимирович (род. 1975) — российский гребец.
 Ковалёв, Александр Геннадьевич (1973—1999) — Герой Российской Федерации.
 Ковалёв, Александр Григорьевич (1913—2004) — советский педагог и психолог.
 Ковалёв, Александр Евгеньевич (1980—2005) — российский футболист.
 Ковалёв, Александр Митрофанович (1923—2010) — советский и российский учёный-философ.
 Ковалёв, Александр Михайлович (род. 1944) — советский учёный, директор ГУ «Институт прикладной математики и механики» ДНР.
 Ковалёв, Александр Николаевич (род. 1949) — российский поэт-пародист.
 Ковалёв, Александр Павлович (род. 1948) — российский генерал-лейтенант, доктор технических наук.
 Ковалёв, Александр Петрович (род. 1950) — советский и российский футбольный тренер.
 
 Ковалёв, Александр Филиппович (1927—1944) — советский юнга-моторист Северного флота, пионер-герой.
 Ковалёв, Александр Устинович (1923—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Ковалёв, Александр Яковлевич (род. 1942) — российский политик.